Олег Стукалов:
 Стукалов, Олег Константинович (1940—2021) — советский и украинский архитектор, художник, монументалист.
 Стукалов, Олег Николаевич (1928—1987) — советский сценарист.